Tanakh, acrònim que identifica la Bíblia jueva, i coincideix en gran part amb l'Antic Testament cristià
 Biblia hebraica, Sagrada Escriptura del judaisme editada per Rudolf Kittel l'any 1905